Palazzo Cusani bezeichnet zwei Gebäude in Italien:
 Palazzo Cusani (Mailand)
 Palazzo Cusani (Parma)